Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Côte-Nord

Baie-Comeau

Blanc-Sablon

Bonne-Espérance

Natashquan

Pointe-aux-Outardes

Ragueneau

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Côte-Nord
Histoire de la Côte-Nord
 Résultat